Di seguito sono elencati gli incontri con relativo risultato della zona asiatica (AFC) per le qualificazioni a Monaco di Baviera 1972.

Formula 
Le 17 squadre vennero divise in tre gironi, di cui uno da cinque squadre e due da sei. Le vincenti di ogni girone si sarebbero qualificate alle Olimpiadi.

I gironi avevano formato differente: il gruppo 1 (interamente giocato a Seul, Corea del Sud) ed il gruppo 2 (interamente giocato a Rangoon, Birmania) erano gironi all'italiana; il gruppo 3 prevedeva tre turni eliminatori, composti di spareggi A/R ed eventuale terzo incontro in caso di pareggio.

In seguito al ritiro di  e , il gruppo 2 cambiò formato: le quattro squadre rimanenti si affrontarono in un mini-torneo ad eliminazione diretta, composto da semifinali e finale ad incontro unico.

Risultati

Gruppo 1

Gruppo 2

Turno preliminare 
 e  si ritirarono dopo tre incontri.

Semifinali

Finale

Gruppo 3

Primo turno eliminatorio 

Passano il turno  (3-2, dopo spareggio) e  (1-0).

Secondo turno eliminatorio 

Passano il turno  (4-0) e  (3-1).

Terzo turno eliminatorio 

Si qualifica l' (2-0, dopo spareggio).

Collegamenti esterni 
  Scheda sulle qualificazioni al Torneo olimpico di calcio 1972, a cura di RSSSF.com

Olimpiadi - Qualificazioni
AFC20
Q